

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hartt“ beginnt.

Hartt 



 Hartt, Charles Frederic (1840–1878), kanadischer Naturforscher

Hartte 
 Härtter, Bernhard (* 1962), deutscher Maler und Installationskünstler
 Hartter, Hans-Hagen (1943–2001), deutscher Künstler und Kunstpädagoge

Harttg 
 Harttgen, Uwe (* 1964), deutscher Fußballspieler und -funktionär

Harttm 
 Harttmann, Karl Friedrich (1743–1815), deutscher lutherischer Theologe und Kirchenlieddichter

Harttr 
 Harttramfft, Johann Valentin († 1755), deutscher Mediziner und Geburtshelfer in Leipzig

Harttu 
 Harttung, Wilhelm (1857–1923), deutscher Dermatologe und Venerologe